Moussey puede referirse a: 

 Moussey, comuna francesa situada en Aube.
 Moussey, comuna francesa situada en Mosela.
 Moussey, comuna francesa situada en Vosgos.

 El pueblo moussey es grupo étnico de Chad y Camerún.